McCarty Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 McCarty Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 McCarty Glacier (glaciär i USA, Alaska, Yakutat City and Borough), 
 McCarty Glacier (glaciär i USA, Alaska, Kenai Peninsula Borough), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar